Donald David Washington III (n. 1986), giocatore di football americano statunitense
 Donald Maurice Washington (n. 1952), cestista statunitense